La Leçon est le titre de plusieurs œuvres : 
 La Leçon, pièce de théâtre en un acte d'Eugène Ionesco, représentée pour la première fois, le .
 La Leçon, film réalisé par Kristina Grozeva et Petar Valtchanov, sorti en 2014.